Orlin est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1.

Il apparait sous deux formes dans la série : sous la forme d'aura lumineuse, signe de son ascension, ou bien sous une apparence humaine. On le voit pour la première fois dans la série dans l'épisode 3 de la saison 5 : "Ascension" où il tente d'entrer en contact avec Carter sous sa forme lumineuse bien qu'il ne réussisse qu'à lui faire perdre connaissance.

Exilé des Anciens ayant effectué l'Ascension qui jugent qu'il ne faut pas intervenir dans les affaires "d'en bas" pour avoir aidé une planète à repousser les Goa'uld, sa punition fut de rester sur la planète qu'il sauva.

Cependant, il tomba amoureux de Carter et la suivit vers la Terre à travers la Porte des Étoiles. Ayant choisi de reprendre une forme humaine, il sacrifia sa vie afin d'éviter une catastrophe et cet acte héroïque lui valut le droit d'à nouveau effectuer l'Ascension et ainsi réintégrer ses semblables.

Lors des épisodes 10 et 11 de la saison 9 : "Le quatrième cavalier de l'apocalypse", il revient de nouveau sur notre plan d'existence en reprenant la forme d'un jeune garçon. Doté de ses connaissances d'Ancien, il aida Carter dans ses recherches sur l'arme anti-prêcheur et expliqua au SGC pourquoi les Ori exigeaient de leur fidèles de les vénérer : ils ont besoin d'un nombre élevé de fidèles afin de vampiriser leur énergie spirituelle et gagner en puissance.

Il aida également à la réalisation du remède contre la maladie des Ori.

Cependant, le savoir des Anciens ne peut être stocké sur le long terme dans un cerveau humain et son activité cérébrale donna lieu à une dégénérescence précoce de ses neurones. Les autres Anciens ne lui permirent pas de réaliser à nouveau l'ascension et il dut renoncer à ses connaissances pour terminer une vie humaine... sans aucun souvenir (pas même celui de Carter).

Liens externes  
     
     
 

Ancien (Stargate)

en:Ancient characters in Stargate#Orlin